Cleópatra Selene I — filha de Ptolemeu VIII Evérgeta II do Egipto e Cleópatra III
 Cleópatra Selene II — também conhecida como Cleópatra VIII do Egipto ou Cleópatra VIII, filha de Cleópatra VII e Marco António

Desambiguação